Arditi puede referirse a:

 Arditi, nombre adoptado por los soldados de asalto italianos de la Primera Guerra Mundial.
 Arditi del Popolo, organización antifascista formada por excombatientes de la Primera Guerra Mundial.
 Arditi (banda), grupo de música industrial de Suecia.